Albert Bürklin ist der Name folgender Personen:

* Albert Bürklin (Schriftsteller) (1816–1890), deutscher Schriftsteller, Ingenieur und Politiker (NLP), MdL Baden
 Albert Bürklin (Politiker) (1844–1924), deutscher Politiker (NLP), MdL Baden und MdR
 Albert Bürklin (Verbandsfunktionär) (1907–1979), deutscher Winzer und Weinbaufunktionär